Râul Peștera se poate referi la:

 Râul Peștera, Căian
 Râul Peștera, Dunăre
 Râul Peștera, Paroș

 Râul Peșterii

 Râul Valea Peșterii, Cârpeștii Mici
 Râul Valea Peșterii, Valea Brusturetului

Vezi și 
 Peștera (dezambiguizare)

Toponime românești